Coppa Libertadores – competizione di calcio femminile sudamericano
 Coppa Libertadores – competizione di calcio maschile sudamericano
 Coppa Libertadores – competizione di calcio a 5 femminile sudamericano
 Coppa Libertadores – competizione di calcio a 5 maschile sudamericano
 Coppa Libertadores – competizione  di beach soccer maschile sudamericano
 Coppa Libertadores – competizione di pallavolo maschile sudamericano